Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del ABN AMRO World Tennis Tournament  2009 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marc Gicquel (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (ultimo turno)
 Arnaud Clément (Qualificato)
 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)

 Olivier Rochus (primo turno)
 Evgenij Korolëv (Qualificato)
 Stéphane Bohli (primo turno)
 Josselin Ouanna (primo turno)

Qualificati 

 Laurent Recouderc
 Stéphane Bohli

 Arnaud Clément
 Evgenij Korolëv

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2009
ATP World Tour 2009